UEI steht für:
 Bahnhof Eisenach (DS100-Code)

Abkürzung